Ранкен — фамилия. Известные носители:
 Ранкен, Жюль (1862—1934) — бельгийский политик, премьер-министр страны в 1931—1932 годах.
 Ранкен, Тед (1875—1950) — английский стрелок, серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1908 года.
 Ранкен, Уильям (1881—1941) — английский художник.

См. также